Epigenese, ein Kompositum als wissenschaftliches Kunstwort abgeleitet von altgriechisch   (epi) = danach, darauf und  (Genesis) = Schöpfung, Entstehung, Geburt steht für:
 Epigenese, in der Biologie eine früher gebräuchliche Bezeichnung für die Herausbildung neuer Strukturen bei der Entwicklung eines Lebewesens (im Widerspruch zur Präformationslehre)
 Epigenese (Geologie), beschreibt geologische Formationen, die aus Umgebungsstrukturen entstanden sind
 Epigenese (Philosophie) in der von Kant veröffentlichten Kritik der reinen Vernunft enthaltene Bezeichnung hinsichtlich des Prozesses und Ablaufs, Erfahrung zu gewinnen im Gegensatz zum Präformationssystem der reinen Vernunft 

Siehe auch:
 Epigenetik, ein Forschungszweig der Biologie, der sich damit beschäftigt, wie und wodurch die Aktivität von Genen beeinflusst wird.